Weidelener ist der Familienname von:

 Helmut Weidelener (1937–2017), deutscher Politiker
 Herman Weidelener (1903–1972), deutscher Esoteriker